Mellékszereplők a 24 című televíziós sorozatban

Az 1. évadban 

 Patty Brooks: David Palmer kampányát felügyelő nő, aki el akarja csábítani a szenátort Sherry Palmer kérésére, de nem sikerül neki, mert David rájön és elbocsátja őt.
 Carl Webb: David kampányát pénzelő emberek közé tartozik, aki tudott Keith Palmer bűnügyéről, és ezt akarja kihasználni, de Keith felvesz egy Carl számára kompromittáló hangfelvétel, és mindent elbukik.
 Elizabeth Nash: David Palmer kampányát segítő nő, aki szerelmes egy Alexis Drazen nevű férfiba, akiről kiderül, hogy terrorista. Jack Bauer ráveszi Elizabeth-et, hogy a segítségével hallgathassák le Alexist, mintha minden rendben lenne. A nő, dühében, hogy átejtette őt Drazen, leszúrja férfit, aki később meg is hal.
 Ira Gaines: Egy terrorista, aki a Drazen családnak dolgozik. Az lenne a dolga, hogy ejtse foglyul Teri és Kim Bauert, és ölje meg David Palmert. A merénylet Palmer ellen sikertelen, és mikor megérkezik Jack, Terinek és Kimnek sikerül elszöknie. Ő irányítja Jamey Farrel-t akit később Nina öl meg. Mikor rájön, hogy sikertelen a küldetése, elmondja Jacknek, hogy Drazenék, úgyis megölnék, sok szerencsét kíván, és megöleti magát Jackkel.

A 2. évadban 

 Lynne Kresge:  Tanácsadó nő, az akkor már elnök, David Palmer stábjában. Eric Rayburn (egy másik tanácsadó) el akarja titkolni a CTU megtámadását Palmer elől, de ezzel a nő nem ért egyet. Az elnök kirúgja Rayburnt, mikor Kresge-től megtudja az igazságot. Lynne később Mike Novick személyzeti főnöktől értesül, hogy az elnököt – a 25. alkotmánykiegészítés segítségével – el akarják távolítani hivatalából. A nő hevesen ellenzi ezt, erre bezárják egy szobába, de megszökik, hogy figyelmeztesse az elnököt. Meneküléskor egy ügynökkel való dulakodás közben a lépcsőkorláton át lezuhan, és már csak a mentőben látjuk utoljára.
 Eric Rayburn: Kresge-hez hasonló tanácsadó David Palmer elnök stábjában. Tudomást szerez a CTU elleni lehetséges támadásról, és el akarja titkolni az elnök elől, amit Kresge erősen ellenez. Lynne beszámol a dologról Palmer elnöknek, aki elbocsátja Rayburnt.
 Jim Prescott: Az alelnököt játssza. A 25. alkotmánykiegészítést alkalmazzák, hogy – alkalmatlanság címén – eltávolítsák Palmert az elnöki pozícióból. Az ok: nem akar minden kétséget kizáró bizonyíték nélkül légitámadást intézni három közel-keleti ország ellen. Átmenetileg Prescott lesz a fő döntéshozó, aki viszont jóváhagyja a légi csapást. A "casus belli" bizonyítékként szolgáló hangfelvételről Jack Bauer kideríti, hogy hamisítvány, a vadászgépeket visszahívják. Ezek után Prescott felajánlja (az elnök ellen szavazókkal együtt) lemondását, azt azonban nem fogadják el.
 Bob Warner: Egy multinacionális vállalat gazdag igazgatója, Mary és Kate Warner apja. Őt és Mary leendő férjét, a közel-keleti Reza-t is gyanúsítják, de kiderül, hogy Mary a terrorista. Mary megöli Rezat, de elfogják és börtönbe zárják. Bob nem képes megérteni a lányát.
 Marie (Mary) Warner: Bob Warner lánya, Kate Warner testvére, Reza menyasszonya. Egy látszólag normális életet élő nő, akiről kiderül, hogy "alvó" terrorista, segít Syed Alinak behozni az atombombát Amerikába. Az évad végén börtönbe zárják.

A 3. évadban 

 Dr. Anne Packard: Egy pszichológus nő, Palmer elnök orvosa, és barátnője. Volt férje, Ted Packard egy – az elnök közvetlen környezetében lévő volt feleségét is kompromittáló - bonyolult ügybe keveredik. Az exférj öngyilkosságot követ el emiatt. Miközben a média is támadja Anne-t, ő úgy dönt, hogy szakít az elnökkel.
 Ramon Salazar: Mexikói terroristaként szerepel, testvérével, Hectorral együtt drogkereskedelemmel foglalkozik. Ramont – egy titkos akció részeként – Jack Bauer megszökteti a börtönből. A testvérek meg akarnak szerezni egy nagyon veszélyes vírust tartalmazó ampullát, de egy korábbi CTU-ügynök és külföldi kém Nina Myers többet fizet érte. Ramon Jack Bauer segítségével megszerzi a vírust, és megöli a testvérét. Elmenekül az ampullával, ami vírus helyett bombát tartalmaz. Az felrobban, és ő meghal.
 Hector Salazar: Ugyanúgy drogkereskedelemmel foglalkozik, mint a testvére, csak ő szabad, és Mexikóban a farmján él. Hector – testvérével, Ramonnal szövetkezve – szeretne megszerezni egy nagyon veszélyes vírust. Ez nem sikerül, és testvére végez vele.

A 4. évadban 

 John Keeler: A 4. évad egy részében ő az amerikai elnök. Csak az elnöki különgépen az Air Force One-on láthatjuk, ahogy Los Angeles felé utazik (többek között a fiával is együtt), innen intézi az ügyeket, adja az utasításokat. A terroristák – egy korábbi, érdemeiért és bátorságáért kitüntetett vadászpilóta segítségével – ellopnak egy Stealth típusú "lopakodó" harci repülőt, és megtámadják az elnöki gépet, az Air Force One lezuhan. Keeler fia meghal, viszont az elnököt – még élve – megtalálják a roncsok alatt. Mivel súlyosan sérült és cselekvőképtelen, az új elnök Charles Logan, az addigi alelnök lesz.
 Walt Cummings: Logan védelmi felelőseként szerepel. A 4. évadban, csak Logan mellett láthatjuk. Az 5. évadban, miután Jack Bauer kideríti, hogy köze van az Ontario repülőtér elleni támadáshoz, és a terroristák Cummings segítségével jutnak a Sentox nevű harci ideggázhoz, öngyilkos lesz. Erről később kiderül, hogy valójában az igazságot – a nyilvánosság és az ott hivatalosan vendégeskedő orosz elnök elől – elrejteni szándékozó, Logan elnök felelősségét elfedő "egyszerű" gyilkosság.

Az 5. évadban 

 Hal Gardner: Charles Logan alelnöke az 5. évadban. Úgy tűnik, mintha ő manipulálná az embereket és a terroristákat, de közben ezt Logan teszi.
 Jurij Szuvarov: Az Oroszországi Föderáció elnöke. Egy egyezmény aláírásáért jön az USA-ba, feleségével együtt, akit Gáti Katalin játszik. Szuvarov a 6. évadban is szerepel. Szuvarov meg akarja akadályozni, hogy Jack Bauer apja, Phillip Bauer az orosz haditechnikát Kínának juttassa.
 Conrad Haas: Bizonyos üzleti körök utasítására megöli David Palmert. Megpróbálja meggyilkolni Chloe O’Brian-t is, de a nő elmenekül. Közben Chloe Jack Bauer segítségét kéri, találkoznak. Jack meglövi a Chloe-t megtámadó Haas-t, aki – sebesülten – elmondja, hogy ő Palmer exelnök valódi gyilkosa, valamint Tony Almeida és Michelle Dressler elleni autós bombatámadást is ő szervezte (a volt elnökön kívül Chloe, Michelle és Tony tudnak arról, hogy Jack Bauer halálát csak megrendezték). Azt is felfedi, hogy Jackre terelődik majd a gyanú a volt elnök meggyilkolásáért. Jack megígéri, hogy kórházba viszi, de miután megtudja, hogy ez az ember ölte meg Palmert, dühében lelövi.
 Anton Beresch: Terrorista. Az Ontario repülőtéren túszokat ejt 10-11 terrorista társával együtt. (A repülőtér elleni támadás eltereli a figyelmet a Sentox ideggáz repülőtéről való kicsempészéséről. Beresch összejátszik az egyik tússzal. Róla kiderül, hogy terrorista, aki a kavarodást felhasználva - egy lopott belépőkártyával - bejut a repülőtér nem nyilvános részébe is, majd kijuttatja onnan az ideggázt.) Mikor Curtis ügynök csapatai visszafoglalják a repülőteret öngyilkos lesz, hogy ne tudjanak információkat kiszedni belőle.
 Diane Huxley: Háztulajdonos, Jack Bauer tőle bérel egy lakrészt. Jack barátnője, Frank néven ismeri őt.
 Derek Huxley: Diane fia, eleinte nem szereti Jack-et. Túszul ejtik az Ontario reptéren. Később megtudja, hogy valójában nem Frank, hanem Jack Bauer a neve az őt megmentő embernek.
 Evelyn Martin: A First Lady, Martha Logan személyi asszisztense. Fontos szerepe van egy Logan elnök bűnösségét (tudott a Palmer exelnök elleni merényletről) bizonyító hangfelvétel megszerzésében.
 Anja Szuvarov: Jurij Szuvarov felesége. Jó barátságot köt Martha Logannel, és az 5. és 6. évadban szerepel keveset. Szerepét Gáti Katalin játssza.
 Jenny McGill: Lynn McGill drogos nővére. Van egy szintén kábítószeres barátja, Dwayne. Ellopják Lynn CTU-s belépőkártyáját, és el akarják adni Vladimir Bierko emberének, mert azt hiszik, hogy így meggazdagodhatnak. Bierko embere elveszi a kártyát, és megöli mindkettejüket.
 Barry Landes: Kim Bauer pszichiátere és valószínűleg a szeretője is. Bemennek a CTU épületébe, Kim találkozik az apjával (Barry nem kedveli meg Jacket). Ekkor megtámadják a CTU-t, ideggázt juttat az épület szellőzőrendszerébe Bierko egyik embere (aki korábban megölte Jenny McGill-t és szeretőjét Lynn McGill CTU-s belépőkártyájáért). Kim és Landes, többekkel együtt,  egy légmentesen lezárt szobába menekül, ahol túlélik a támadást. Többet nem tudunk róla.

A 6. évadban 
 Abu Fayed: Arab terrorista. Azt állítja, hogy ő tudja hol van Hamri Al-Assad és el is árulja egy feltétellel; ha megkapja és megölheti Jack Bauert . Ez így is lesz. Fayed elmondja a CTU-nak hol van Assad. Miközben kínozza Jacket, elmondja neki, hogy nem Assad az, aki a terrortámadásokért felel, hanem ő. Jacknek sikerül megszöknie és elmondja ezt a CTU-nak és az elnöknek, de nem hisznek neki.
 Hamri Al-Assad: Szintén arab terrorista, aki úgy dönt inkább békét szeretne. Assad azért ment Los Angelesbe, hogy megállítsa Abu Fayedet, aki 5 atombombát akar felrobbantani az ország különböző pontjain.
 Marilyn Bauer: Graem Bauernek, Jack öccsének a felesége és Jack volt szeretője. Van egy fia, Josh, akit az apósa, Phillip Bauer megöl, ha nem csinálja, amit mond. 
 Phillip Bauer: Jack és Graem Bauer édesapja, Marilyn Bauer apósa. Megölte saját fiát, Graemet és Jacket is meg akarta. Elrabolja Marilyn fiát és azt mondja megöli, ha nem csinálja, amit mond.

Források

Külső hivatkozások 

24 (televíziós sorozat)